Seward kan syfta på:

Geografi
 Seward, Alaska –  en stad i Kenai Peninsula Borough
 Seward, Kansas – en ort i Stafford County
 Seward, Nebraska – administrativ huvudort i Seward County

Personer
 Albert Charles Seward (1863–1941), engelsk botaniker och paleontolog
 Anna Seward (1742–1809), engelsk romantisk författare och poet
 Jack Seward (1924–2010), amerikansk militärtolk under Stillahavskriget
 William H. Seward (1801–1872), amerikansk politiker och långvarig utrikesminister